Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

132e régiment d'infanterie
132e régiment d'infanterie territoriale
132e régiment d'artillerie (France)

 132e régiment d'artillerie (Italie)

Homonymie d'unités militaires